Ла Мијел има више значења:

 Ла Мијел (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мијел, Примера Манзана де Сан Фелипе (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мијел (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мијел (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику